Petr Fical (né le  à Jindřichův Hradec en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace Allemagne.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il commence sa carrière avec les Straubing Tigers en 1. bundesliga. Il a joué pour le HC Karlovy Vary en Extraliga ainsi que pour l'Eisbären Regensburg, l'ESC Moskitos Essen, les Iserlohn Roosters. Depuis 2003 à 2010, il porte les couleurs des Nürnberg Ice Tigers.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Allemagne. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde et aux Jeux olympiques d'hiver de 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || Straubing Tigers|| Ger.1 || 51|| 13|| 10|| 23|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997 || Straubing Tigers || Ger.1 || 53|| 13|| 19|| 32|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998 || HC Karlovy Vary || Extraliga || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999 || EC Deggendorf || Ger.1 || 58|| 41|| 35|| 76|| 30|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|1999-2000 || Eisbären Regensburg || Oberliga || 59|| 50|| 24|| 74|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001 || Eisbären Regensburg || Oberliga || 44|| 37|| 29|| 66|| 30|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2001-2002 || ESC Moskitos Essen || DEL|| 52|| 5|| 3|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 || Iserlohn Roosters || DEL || 50|| 7|| 13|| 20|| 47|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2003-2004 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 51|| 10|| 17|| 27|| 48|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2004-2005 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 50|| 21|| 20|| 41|| 28|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2005-2006 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 52|| 12|| 17|| 29|| 50|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2006-2007 || Sinupret Ice Tigers || DEL || 48|| 15|| 24|| 39|| 52|| 13|| 7|| 4|| 11|| 6
|-
|2007-2008 || Sinupret Ice Tigers || DEL|| 52|| 22|| 12|| 34|| 79|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2008-2009 || Sinupret Ice Tigers || DEL|| 47|| 13|| 16|| 29|| 61|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|2009-2010 || Sinupret Ice Tigers || DEL|| 50|| 11|| 11|| 22|| 20|| 5|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
|2010-2011 || ERC Ingolstadt || DEL|| 50|| 5|| 7|| 12|| 26|| 4|| 0|| 0||0 || 0
|-
|2011-2012 || ERC Ingolstadt || DEL|| 52|| 0|| 9|| 9|| 24|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2012-2013 || EV Regensburg || Oberliga || 40|| 36|| 35|| 71|| 32|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || EV Regensburg || Oberliga || 44|| 22|| 25|| 47|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || EV Regensburg || Oberliga || 44|| 16|| 16|| 32|| 18|| 15|| 5|| 3|| 8|| 6

Références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du ERC Ingolstadt
Naissance en septembre 1977
Naissance à Jindřichův Hradec
Naissance en Tchécoslovaquie